Bitwa pod Newbury (1643)
 Bitwa pod Newbury (1644)